Das Monte Carlo Classic 1998 fand vom 24. bis 28. November 1998 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 1998/99 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Die an Position zwei gesetzte Sue Wright traf im Finale auf die an Position drei gesetzte Sabine Schöne und besiegte diese mit 9:1, 9:5 und 10:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Plätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1998
WSA Tour 1998/99